Miejscowości w Polsce
 Sworzyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Sworzyce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Wielkopolski
 Sworzyce – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Wielkopolski